Рома́н Ива́нович Кузьми́н () — русский архитектор, профессор архитектуры, действительный статский советник (1861).

Биография 
Родился 30 сентября 1811 года. Учился в Императорской академии художеств, в качестве пенсионера Черноморского войска, и закончил её в 1832 году, с званием классного художника и с малой золотой медалью, присужденной ему за «проект духовной семинарии». В следующем году, за исполнение другой программы: «Проект усадьбы богатого помещика», был удостоен большой золотой медали и вскоре после этого отправлен за границу.

В Европейской Турции и в Греции изучал памятники преимущественно византийского церковного зодчества, в Риме занимался реставрацией форума Траяна и, проведя за границей шесть лет, вернулся в Санкт-Петербург в 1840 году. За работы, исполненные им во время этого путешествия, ему было присвоено звание академика, из которого он через год был повышен в профессора, за проект здания для медико-хирургической академии с клиниками и другими строениями.

После этого Кузьмин служил старшим архитектором при гоф-интендантской конторе и, в этой должности, возвёл немало построек для дворцового ведомства, среди которых несколько корпусов для Императорских конюшен, перестроил и расширил Гатчинский дворец, участвовал в перестройке Певческой капеллы (1857) и соорудил городской собор в Гатчине.

Самыми главными зданиями Кузьмина, в которых ярко выразились его художественный вкус и знание архитектурных стилей, признаются церковь при русском посольстве в Афинах, православный собор на улице Дарю в Париже, греческая посольская церковь в Санкт-Петербурге (при участии арх. Ф. Б. Нагеля; не сохранилась) и роскошный дом, выстроенный в стиле Возрождения для Утина там же, на Конногвардейском бульваре. Последним его сооружением была мраморная часовня у Летнего сада.

На 1867 год — действительный статский советник (с 16 декабря 1861 года), член Учёного комитета Министерства путей сообщения и старший архитектор ведомства Придворной Его Величества конторы.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1852 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1858 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1861 год; императорская корона к этому ордену пожалована в 1865 году)

Постройки

Санкт-Петербург 
 Шпалерная улица, д.№ 52 — дом придворного духовенства. 1842.
 Улица Чайковского, д.№ 2, средний корпус — придворно-служительский дом. 1843—1844.
 Шпалерная улица, д.№ 35 — придворно-служительский дом. 1843—1847. Включен существовавший дом.
 Петровская набережная, д.№ 6 — футляр Домика Петра I. 1844. (Расширен).
 Улица Чайковского, д.№ 30 — особняк Л. В. Кочубея. 1844—1846. Завершен Г. А. Боссе.
 Стремянная улица, д.№ 5 — доходный дом. 1850.
 Набережная канала Грибоедова, д.№ 11 / Малая Конюшенная улица, д.№ 6 / Чебоксарский переулок, д.№ 1 — здание Придворного госпиталя. Перестройка. 1852—1857. (Перестроено).
 1-я Красноармейская улица, д.№ 3 — 5 — доходный дом Т. Тарасовой. 1858—1859. Совместно с К. К. Андерсоном и А. И. Ланге.
 Конногвардейский бульвар, д.№ 17 / Галерная улица, д.№ 20, правая часть / Замятин переулок, д.№ 4 — доходный дом И. О. Утина. 1858—1860.
 Греческая площадь / Лиговский проспект, д.№ 6 — греческая посольская церковь Димитрия Солунского (при участии арх. Ф. Б. Нагеля). 1861—1866 (снесена в 1962 году для постройки концертного зала «Октябрьский»).
 Дворцовая набережная у Летнего сада (1866—1867) — часовня Александра Невского в память о спасении Александра II при покушении. (Не сохранилась).

Гатчина 
 Перестройка и расширение Гатчинского дворца
 Собор Святого апостола Павла (Гатчина)

Москва 
 Ярославский вокзал (1859—1862, перестроен)
 Рязанский вокзал (1863, строительство осуществлял А. П. Попов; не сохранился)

Париж 
 Собор Александра Невского (1847—1861).

Афины 
 Троицкая церковь при русском посольстве (1847—1861, перестройка и ремонт).

Красное знамя 
 Церковь Воскресения Христа Спасителя в усадьбе Воейковых Старая Ольшанка, совместно с К. А. Молдавским (1843—1860)

Приписываемые постройки

Ярославль 
 Московский вокзал (1870) — построен в схожих с Ярославским вокзалом в Москве формах, уже после смерти Кузьмина.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1 февраля 1867 года. — СПб., 1867. — С. 431.

Ссылки 
 Санкт-Петербургские ассамблеи.
 Весь свой талант он посвятил Отечеству (2012).

 

Архитекторы XIX века
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Гатчины
Выпускники Императорской Академии художеств
Пенсионеры Императорской Академии художеств
Академики Императорской Академии художеств
Преподаватели Императорской Академии художеств
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Действительные статские советники